Augusto Scaramella Manetti (1853-1920) – agronomo, dirigente d'azienda e politico italiano
 Mario Scaramella (1970) – avvocato italiano
 Pierina Scaramella (1906-1992) – botanica e accademica italiana 
 Scandalo Scaramella – illecito sportivo del 1995
 Ugo Scaramella (1920 – ...) – arbitro di calcio italiano